Pembroke kan syfta på:

Earl av Pembroke – en engelsk earltitel, knuten till grevskapet Pembrokeshire
Percival Pembroke – brittiskt passagerarflygplan
Pembroke Real Estate – ett internationellt fastighetsbolag grundat 1997

Geografi

Bermuda 

 Pembroke, Bermuda – parish,

Kanada 

 Pembroke, Ontario, Ontario,

Malta 

 Pembroke, Malta,

Nya Zeeland 

 Wanaka, Otago, Queenstown-Lakes District,

Storbritannien 

Pembroke, Wales, stad i Wales, 
Pembroke Castle, normandisk borg
 Pembroke Dock, stad i Wales,

USA 

 Pembroke, Georgia, countyhuvudort, Bryan County, 
 Pembroke, Kentucky, ort, Christian County, 
 Pembroke, North Carolina, Robeson County, 
 Pembroke, Virginia, Giles County, 
 Pembroke, Maine, Washington County, 
 Pembroke, New Hampshire, Merrimack County,

Se även
Pembroke Park, Florida
Pembroke Pines, Florida